A Equipe Lituana de Copa Davis representa Lituânia na Copa Davis, principal competição entre seleções do tênis no mundo. É organizado pela Lithuanian Tennis Association.

Ver também
 Copa Davis
 Fed Cup

Ligações externas
  DavisCup.com (equipe Lituana)

Lituania